Wolf Bickel, né en 1942, est un astronome amateur allemand.

Biographie 

Wolf Bickel est un découvreur prolifique d'astéroïdes qui travaille à l'. D'après le Centre des planètes mineures, il en a découvert 862 entre 1995 et 2017.

L'astéroïde (4324) Bickel a été nommé en son honneur.

Découvertes

Références

Astronome allemand du XXe siècle
Astronome allemand du XXIe siècle
Astronome amateur
Découvreur d'astéroïdes
Naissance en juillet 1942
Naissance à Bergisch Gladbach
Éponyme d'un objet céleste
Naissance dans le Troisième Reich